Князь Юзеф Николай Радзивилл (13 ноября 1736, Краков — 15 февраля 1813) — государственный деятель Великого княжества Литовского, восьмой ординат клецкий (1759—1813), писарь великий литовский (1764—1773), воевода минский (1773—1784), каштелян трокский (1784—1788), последний воевода трокский (1788—1795).

Биография 
Представитель княжеского рода Радзивиллов герба Трубы. Единственный сын кравчего великого литовского и генерал-лейтенанта литовской армии Мартина Николая Радзивилла (1705—1782) от первого брака с Александрой Бельхацкой (1712—1736). Старший брат воеводы виленского Михаила Иеронима Радзивилла.

До двенадцати лет Юзеф Николай находился под опекой психически больного отца Мартина Николая Радзивилла, а когда его признали недееспособным, был отдан на воспитание своему родственнику, подчашему великому литовскому Иерониму Флориану Радзивиллу. Был физически неполноценным, учился в Варшаве.
   
Юзеф Николай Радзивилл занимал ряд государственных должностей. 11 декабря 1764 года получил должность писаря великого литовского. 29 мая 1773 года был назначен воеводой минским. 3 февраля 1784 года получил должность каштеляна трокского, которую занимал четыре года. 9 февраля 1788 года стал последним воеводой трокским.

Посол на сеймы в 1760 и 1764 годах, маршалок Трибунала Великого княжества Литовского в 1782 году. В 1777 году стал кавалером Ордена Белого Орла.

В 1764 году Юзеф Николай Радзивилл поддержал избрание на польский престол Станислава Августа Понятовского. Сторонник группировки Чарторыйских — «Фамилии». В 1767 году, избранный маршалком Мозырьской конфедерации, присоединился к Радомской конфедерации.

В 1759 году получил во владение от отца Клецкую ординацию. Имел также имения в Польше (Неборув и Пшигодзице), был одним из опекунов над латифундиями Кароля Станислава Радзивилла Пане Коханку во время его эмиграции (1764—1768).

Семья и дети 
Юзеф Николай Радзивилл был дважды женат. В 1761 году женился на графине Анжелике Антонии Миончинской (род. 1744), дочери воеводы подляшского Антония Миончинского и Дороты Воронецкой. В 1782 году вторично женился на графине Виктории Остророг, дочери стольника черского.

Дети от второго брака:
 Антоний (ум. 1810), каноник виленский;
 Анна, жена Любанского;
 Виктория, жена воеводича новогрудского Ксаверия Неселовского;
 Констанция, жена русского генерала Чудовского.
 Александра (скоропостижно скончалась);
 Тереза (умерла в детстве);

После третьего раздела Речи Посполитой Юзеф Николай Радзивилл передал часть имений своим родным и остаток жизни провёл в Радзивиллимонтах. Был похоронен в Несвиже.

Литература 
 Wolff J. Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego: 1385—1795. Kraków, 1885.
 Żychliński T. Złota księga szlachty polskiej, Poznań, T.1-31, 1879—1908.

Юзеф Николай
Писари великие литовские
Воеводы минские
Воеводы трокские
Каштеляны трокские